Маскарада може бити:

 синоним за маскенбал, врсту прославе (карневал) под маскама.
 Маскарада (роман), комична фантастика, дело писца Тери Прачета.
 Маскарада (албум), девети албум фолк певачице Цеце Ражнатовић.
 Маскарада (филм), југословенски филм из 1959.
 Машкарада (филм из 1971)